Кубок России по русским шашкам среди женщин 2010 года в классической программе прошёл с 10 по 23 апреля в д/о Колонтаево (Московская область).

 — Степанида Кириллина,

 — Наталья Фёдорова,

 — Юлия Мосалова.

Главный судья, международный арбитр Ильенко В. Ф., главный секретарь, арбитр ФМЖД Мельников А. П..

Соревнования по русским шашкам в Колонтаево
Спорт в России в 2010 году
2010 год в шашках
События апреля